Kothlehen ist der Ortsname von

 Kothlehen (Isen), Ortsteil des Marktes Isen, Landkreis Erding, Bayern
 Kothlehen (Velden), Ortsteil des Marktes Velden, Landkreis Landshut, Bayern